Set (Bijbel), een Bijbels figuur, zoon van Adam
 Set (studio), een onderdeel van een studio waarop de scènes worden gespeeld
 Filmset, de locatie waar een film wordt opgenomen
 Set (sport), een onderdeel van een sportwedstrijd
 Set (kaartspel)
 Set en Reset, een activerende puls voor digitale schakelingen